John Finlayson peut faire référence à :

 John Harvey Finlayson (1843-1915), rédacteur en chef et copropriétaire du South Australian Register
 John Finlaison (né John Finlayson, 1783-1860), actuaire du gouvernement écossais, premier président de l'Institute of Actuaries
 John Finlayson (1770-1854), écrivain écossais, Londres "agent de maison", disciple de Richard Brothers
 John Finlayson (vers 1730 - vers 1776), graveur anglais

Homonymie de personnes